Москвитина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Москвитина, Галина Александровна (род. 1963) — украинская художница.
 Москвитина, Полина Дмитриевна (род. 1923) - советская писательница.
 Москвитина, Эмилия Андреевна (род. 1939) — советская и российская арфистка, народная артистка России.